Institut für Hochenergiephysik steht für:

 Institut für Hochenergiephysik (Protwino), Russland
 Institut für Hochenergiephysik der Akademie der Wissenschaften der DDR in Zeuthen, früher Name des DESY Zeuthen
 Institut für Hochenergiephysik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, siehe HEPHY